El término San Juan del Monte puede referirse a:

Geografía 
  España:
 San Juan del Monte: municipio de la provincia de Burgos situado en la comarca de Ribera del Duero.
 Monte de San Juan del Monte: paraje natural en Miranda de Ebro (Burgos)
  Filipinas:
 San Juan del Monte (Quezon): pueblo perteneciente al municipio de Quezon.

Otros 
 Fiestas de San Juan del Monte: Romería celebrada en Miranda de Ebro (España).